Il singolare del Tashkent Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Paradorn Srichaphan.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 7–6 (8–6), 7–5 Vladimir Volčkov.

Teste di serie

  Marat Safin (quarti di finale)
  Tommy Haas (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Rainer Schüttler (primo turno)

 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Ivan Ljubičić (quarti di finale)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Tashkent Open 2002
ATP Tour 2002